Името Твърдица носят няколко български населени места.

България 
 Твърдица - град в Област Сливен
 Твърдица – село в Област Бургас
 Твърдица – село в Област Добрич

Молдова 
 Твърдица - град в Република Молдова

Вижте също 
 Рали Твърдица – кръг от Националния рали шампионат на България